Ґряужай (Паневежиський район)
 Ґряужай (Расейняйський район)
 Ґряужай (Тауразький район)
 Ґряужай (Шилальський район)
 (Ґряужай Юрбаркський район)

Див. також 
 Ґраужай